Augusta — омонимичное название различных биологических таксонов рода:
 Augusta — род цветковых растений семейства маревых;
 Augusta — род пауков с единственным видом Augusta glyphica;
 Augusta nom. rej. — название отвергнутого к настоящему времени рода растений семейства Астровые.

См. также 
 Августа (значения)